Justino ist der Familienname folgender Personen:

 Cristiane Justino (* 1985), brasilianische Mixed-Martial-Arts-Kämpferin
 Joaquim Justino Carreira (1950–2013), portugiesisch-brasilianischer Geistlicher und Bischof